David Kilgour est un nom pouvant désigner:

David Kilgour (1941-2022), homme politique et activiste des droits de l'Homme canadien
 (né c. 1961/62), musicien et compositeur néo-zélandais

Voir aussi
 (1804-1879), homme politique américain de l'Indiana

Kilgour, David